Het wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2010 vond plaats op 31 juli in het Duitse Immenstadt im Allgäu. Bij de mannen werd de wereldtitel gewonnen door de Fransman Sylvain Sudrie met een tijd van 6:24.57. De wereldtitel bij de vrouwen ging naar Caroline Steffen, die met 6:55.21 ruim een half uur langer nodig had voor het 4 km zwemmen, 130 km fietsen en 30 km hardlopen.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 2010
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sportevenement in Beieren